Fayulu ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Fayulu (* 1956), Politiker in der Demokratischen Republik Kongo
 Timothy Fayulu (* 1999), schweizerisch-kongolesischer Fußballspieler